Ті́птон () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 

 Аналі Тіптон (; 1988) — американська акторка та модель.
 Біллі Тіптон (; 1914—1989) — американський джазовий піаніст та саксофоніст.
 Гленн Тіптон (; 1947) — британський музикант, відомий як гітарист хеві-метал гурту Judas Priest.
 Скотт Тіптон (; 1956) — американський політик-республіканець.

Топонім

Тіптон — місто в Англії.

Округ Тіптон () — округ (графство) у штаті Теннессі
 Округ Тіптон () — округ (графство) у штаті Індіана
 Тіптон — місто, штат Індіана
 Тіптон — місто, штат Айова
 Тіптон — місто, штат Канзас
 Тіптон — місто, штат Міссурі
 Тіптон — місто, штат Оклахома
 Тіптон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Тіптон — переписна місцевість, штат Пенсільванія